Meum piperinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Luigi Aloysius Colla. Meum piperinum ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
piperinum